Джереми Эллисон () — программист, один из лидеров свободного сообщества и проекта Samba.

Ушел из Novell, протестуя против сделки Novell/Microsoft. Одним из первых перевел свой проект под защиту лицензии GPLv3.

См. также 
 Samba
 Giver

Литература

Ссылки 
 Личная страница Джереми Эллисона
 The Low Point, a View from the Valley, колонка Эллисона в ежемесячном журнале Linux User and Developer
 «Почему подковёрная сделка не поможет улучшению взаимодействия Linux- и Windows-систем», подробное интервью с Эллисоном на тему заключённого между Novell и Microsoft договора и решения Джереми об уходе из Novell
 «Разговор с людьми, победившими Microsoft», стенограмма встречи с людьми, внёсшими основной вклад в победу над Microsoft в Европейском суде. Участники: Georg Greve (президент FSF Europe), Jeremy Allison и Volker Lendecke из Samba, а также их адвокат Carlo Piana.

Сотрудники Google
Программисты США